World Cup i bandy 2000 spelades i Ljusdal 26-29 oktober år 2000, och vanns av den svenska klubben Västerås SK, efter seger mot HK Jenisej Krasnojarsk från Ryssland med 2-1 i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A1

26 oktober 2000: Edsbyns IF-IFK Motala 1-2
27 oktober 2000: Sandvikens AIK-Røa IL 14-3
28 oktober 2000: Edsbyns IF-Sandvikens AIK 3-6
27 oktober 2000: Røa IL-IFK Motala 1-11
28 oktober 2000: Sandvikens AIK-IFK Motala 6-2
28 oktober 2000: Edsbyns IF-Røa IL 10-1

Grupp A2

27 oktober 2000: HK Jenisej Krasnojarsk-Tornio PV 8-0
27 oktober 2000: BS BolticGöta-HK Jenisej Krasnojarsk 1-2
27 oktober 2000: Tornio PV-Västerås SK 2-5
27 oktober 2000: BS BolticGöta-HK Jenisej Krasnojarsk 1-5
28 oktober 2000: Tornio PV-BS BolticGöta 2-0
28 oktober 2000: Västerås SK-HK Jenisej Krasnojarsk 2-1

Grupp B1

27 oktober 2000: Falu BS-Volga 5-1
27 oktober 2000: Stabæk Bandy-Hammarby IF 3-2
28 oktober 2000: Volga-Stabæk Bandy 3-9
28 oktober 2000: Hammarby IF-Falu BS 4-1
28 oktober 2000: Falu BS-Stabæk Bandy 7-2
28 oktober 2000: Hammarby IF-Volga 5-0

Grupp B2

26 oktober 2000: Ljusdals BK-Oulun Luistinseura 11-2
26 oktober 2000: Bollnäs GoIF-HK Vodnik 2-5
27 oktober 2000: Oulun Luistinseura-HK Vodnik 1-7
28 oktober 2000: Ljusdals BK-Bollnäs GoIF 4-3
28 oktober 2000: Ljusdals BK-HK Vodnik 1-0
28 oktober 2000: Oulun Luistinseura-Bollnäs GoIF 4-4

Slutspel

Kvartsfinaler
28 oktober 2000: Sandvikens AIK-HK Jenisej Krasnojarsk 1-2
28 oktober 2000: Västerås SK-IFK Motala 4-2
29 oktober 2000: HK Vodnik-Falu BS 2-1
29 oktober 2000: Ljusdals BK-Hammarby IF 2-6

Semifinaler
29 oktober 2000: HK Vodnik-HK Jenisej Krasnojarsk 2-2, 2-3 på straffslag
29 oktober 2000: Hammarby IF-Västerås SK 2-3

Final
29 oktober 2000: Västerås SK-HK Jenisej Krasnojarsk 2-1

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2000

Sport i Sverige 2000
Bandysäsongen 2000/2001
2000
Bandy